97-я тяжёлая танковая бригада — танковая бригада Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

История 

97-я танковая бригада сформирована в городе Челябинске (УрВО) в период с 7 марта по 16 мая 1942 г. Бригада была тяжёлой на танках КВ.

17 - 28 мая 1942 г. бригада по ж.д. перебрасывается в МВО на ст. Костерево, где вошла в состав 12-го танкового корпуса 3-й танковой армии.

Боевой путь 
13 августа 1942 года бригада в составе 12-го тк 3-й ТА вошла в состав Западного фронта (Козельская операция).
Первый бой — в августе 1942 в районе Козельска.

25 августа 1942 года бригада в составе 12-го тк 3-й ТА выведена в резерв Ставки ВГК в район Калуги, Тулы на доукомплектование.
Зимой–весной 1943 г. участвовала в боях на Харьковском направлении

2 января 1943 года бригада в составе 12-го тк 3-й ТА подчинена Воронежскому фронта (Россошанско-Харьковская операция). 24 апреля 1943 года бригада в составе 12-го тк 3-й ТА выведена в резерв Ставки ВГК в район Кабылинка (Тульской области) на доукомплектование.

16 июля 1943 г. бригада в составе 12-го тк 3-й танковой армии вошла в состав Брянского фронта (Орловская операция).
В составе 3-й танковой армии Рыбалко участвовала в Курской битве.

В составе Действующей Армии:

 с 22.08.1942 по 18.09.1942
 с 01.01.1943 по 04.04.1943
 с 14.07.1943 по 26.07.1943

 Приказом НКО СССР № 404 от 26 июля 1943 г. преобразована в 52-ю гвардейскую танковую бригаду. 
 Бригада закончила войну в Праге 9 мая 1945 года как 52-я гвардейская танковая Фастовская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригада

Состав 
 Управление бригады
 288-й отдельный танковый батальон
 332-й отдельный танковый батальон
 мотострелково-пулемётный батальон
 зенитная батарея
 рота технического обеспечения

Подчинение 
в составе 12-го танкового корпуса.

Командиры бригады 
 генерал-майор т/в Воейков Н.В. (с 01.04.1942 по 10.11.1942)
 подполковник, с 21.12.1942 полковник Потапов, Иван Тимофеевич (с 11.11.1942 по 26.07.1943)

Отличившиеся воины бригады
 20px|link=Орден Ленина Добрынин, Николай Иванович, лейтенант, командир роты танков Т-70 288-го танкового батальона (посмертно)
  Трубин, Иван Степанович, старший сержант, командир танка Т-70 288-го отдельного танкового батальона.

Литература 
 Гвардейские танковые бригады. Боевой состав и боевая деятельность за 1941-1945 гг. в Великой Отечественной войне. Часть XVIII (с 41 гв. тбр по 54 гв. тбр включительно).
  
 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919-1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979. С. 249-253 «Освобождение Киева».
 Фронтовая иллюстрация 2004 № 6. А. Исаев. Битва за Харьков. февраль - март 1943. М.: Издательство «Стратегия КМ», 2004.

Ссылки 
 97-я тбр на сайте «Танковый фронт»
 52-я гвардейская танковая бригада
 97-я танковая бригада (52-я гв танковая бригада) 
 97-я (52-я гвардейская) Фастовская танковая бригада
 52-я гвардейская Фастовская танковая бригада
 
 
 

Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Советская гвардия
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году